Kahle kan syfta på:

 Sigrid Kahle (1926–2013), svensk journalist och författare
 Brewster Kahle (1960–), amerikansk datorforskare och Internetentreprenör